|-
| 173701 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173702 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173703 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173704 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173705 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173706 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173707 - || || 23 d'agost de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 173708 - || || 23 d'agost de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 173709 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173710 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173711 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173712 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173713 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173714 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173715 - || || 21 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173716 - || || 21 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173717 - || || 26 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173718 - || || 27 d'agost de 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| 173719 - || || 26 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173720 - || || 23 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173721 - || || 22 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173722 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173723 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173724 - || || 22 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173725 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173726 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173727 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173728 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173729 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173730 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173731 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173732 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173733 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173734 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173735 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173736 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173737 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173738 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173739 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173740 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173741 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173742 - || || 26 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173743 - || || 29 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173744 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173745 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173746 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173747 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173748 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173749 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173750 - || || 7 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173751 - || || 12 de setembre de 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 173752 - || || 11 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173753 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173754 - || || 12 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173755 - || || 12 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173756 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173757 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173758 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173759 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173760 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173761 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173762 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173763 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173764 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173765 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173766 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173767 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173768 - || || 15 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173769 - || || 15 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173770 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173771 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173772 - || || 11 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173773 - || || 15 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173774 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173775 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173776 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173777 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173778 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173779 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173780 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173781 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173782 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173783 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173784 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173785 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173786 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173787 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173788 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173789 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173790 - || || 20 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 173791 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173792 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173793 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173794 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173795 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173796 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173797 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173798 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173799 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173800 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

3